Ада́шев — русская фамилия, тюркского происхождения.

Происхождение фамилии 
Фамилия происходит от мужского имени Адаш (тюркское adaş означает тёзка, однофамилец).

Известные носители 
 Адашев, Александр Иванович (настоящая фамилия — Платонов; 1871—1934) — театральный актёр и педагог.
 Адашев, Алексей Фёдорович (ум. 1561) — окольничий, воевода и приближённый Ивана Грозного, член «избранной рады», управлявший всеми внешними делами государства с 1547 по 1553 г.
 Адашев, Даниил Фёдорович (ум. 1561) — воевода, окольничий, младший брат Алексея Адашева, особенно прославившийся походом на крымских татар в 1559 г.
 Адашев, Заррух Бахтиярович (род. 1992) — узбекистанский боец смешанного стиля и кикбоксер.
 Адашев, Пётр Фёдорович (1903—?) — советский военачальник, полковник.
 Адашев, Сали (1923—1984) — Герой Советского Союза.
 Адашев, Раджаб Халимович (род. 1944) — советский и узбекский актёр театра и кино.
 Адашев, Фёдор Григорьевич (ум. 1556) — боярин.

Литература